Bordt ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Bordt (* 1947), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat (Landkreis Harburg)
 Michael Bordt (* 1960), deutscher Ordensgeistlicher und Philosoph
 Michael Bordt (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Board
 Bord
 Bort